Zirker ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Zirker (* 1935), deutscher Hochschullehrer für Katholische Theologie und ihre Didaktik
 Leo Zirker (1937–2014), deutscher katholischer Moraltheologe
 Milly Zirker (1888–1971), deutsche Journalistin
 Otto Zirker (1899–1925), deutscher Reformgefängnispädagoge